Ингманн () — датская фамилия.

Известные носители 
 Ингманн, Грета (1938—1990) — датская певица.
 Ингманн, Юрген (1925—2015) — датский гитарист.

См. также 
 Ингман